Prva hrvatska košarkaška liga za sezonu 1993/94. (1. HKL 1993/94.) je bila najviši razred hrvatskih košarkaških natjecanja u toj sezoni.

Sudionici 
 Slavonska banka - Osijek
 Gradine - Pula
 Croatia Line - Rijeka
 Jadrankolor - Rijeka
 Alkar - Sinj
 Croatia osiguranje - Split
 Dalmacijavino - Split
 Šibenik Zagreb montaža - Šibenik
 MIV - Varaždin
 Puntamika - Zadar
 Zadar - Zadar
 Benston - Zagreb
 Cibona - Zagreb
 Dona - Zagreb
 Zagreb - Zagreb
 Zrinjevac - Zagreb

Natjecateljski sustav 

Zbog srpsko-crnogorske agresije na Hrvatsku, brojni klubovi svoje utakmice nisu igrali na svom terenu zbog toga što su im matične gradove okupirale srpske snage, a mnogi nisu jer su im igrališta bila preblizu bojišnice, odnosno, zbog čestih uzbuna zbog raketno-topničkih napada na matične gradove, morali su igrati na drugim igralištima.
U prvom dijelu natjecanja 16 momčadi je bilo podijeljeno u dvije skupine (sjever i jug) po 8 momčadi. Nakon dvokružnog liga sustava po četiri najbolje momčadi plasirale su se u "Bijelu ligu", a po četiri slabije plasirane momčadi u "Plavu ligu". Nakon dvokružnog liga sustava u doigravanje za prvaka plasirale su se četiri najbolje plasirane momčadi iz "Bijele lige", a momčadi plasirane od 5. do 8. mjesta u "Bijeloj ligi" s dvije najbolje momčadi iz "Plave lige" plasirale su se u doigravanje za Kup Radivoja Koraća (5., 6. i 7. mjesto). Najslabija momčad "Plave lige" doigrava zajedno s prvacima A-2 HKL 1993/94 za ostanak u A-1 ligi.

Rezultati

Ligaški dio

Prvi dio

Skupina sjever 

(*) Utakmica prekinuta; (p) Rezultat postignut nakon produžetaka

Skupina jug 

(p) Rezultat postignut nakon produžetaka

Drugi dio

Bijela liga 

(p) Rezultat postignut nakon produžetaka

Plava liga

Doigravanje

Za Kup Radivoja Koraća

Za prvaka 

Prvak je zagrebačka "Cibona".

Klubovi u međunarodnim natjecanjima 
 Europska liga
 Croatia osiguranje, Split
 Cibona, Zagreb
 Europski kup
 Croatia osiguranje, Split
 Zadar, Zadar
 Kup Radivoja Koraća
 Slavonska banka, Osijek
 Šibenka, Šibenik
 Zagreb, Zagreb
 Zrinjevac, Zagreb

Izvori
 Sretan Ugrin, Filip Modrić: Sinjska košarkaška bajka, Sinj, 2006.
 Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe, Split, 2005.

Povezani članci 
 A-2 liga 1993./94.
 B-1 liga 1993./94.
 Kup Hrvatske 1993./94.

Vanjske poveznice  

1993/94
m-1-A-1